Chartreuse hace referencia a varios artículos:

Traducción
Término francés que suele traducirse al castellano como Cartuja.

Geografía física
 Macizo de la Cartuja (en francés massif de la Chartreuse), situado al pie del sistema montañoso de los Alpes (la palabra Chartreuse proviene del nombre del lugar en latín, Cartusia);

Religión
 Orden de la Chartreuse, Orden de los Cartujos, fundada en el  en el macizo anteriormente citado;
 Chartreuse, cartuja o monasterio cartujo, uno de los monasterios de la Orden de la Cartuja;
 Grande Chartreuse o Gran Cartuja, monasterio original de la Orden de la Cartuja, sede de esta, situado cerca de Grenoble, en el macizo que le dio nombre;

Además
 Chartreuse (casa), en determinadas regiones de Francia, construcción de casa de campo o mansión lineal de poca altura.
 Chartreuse (licor), bebida de hierbas producido por los monjes cartujos en Francia;
 Chartreuse (color), tono amarillo verdoso del licor homónimo.